Варденбург () — сільська громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія.
 Жак Варденбург — сучасний католицький теолог та філософ релігії .